4 Your Eyez Only — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и продюсера Джея Коула (), выпущенный 9 декабря 2016 года и возглавивший хит-парад Billboard 200 (США).

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Exclaim!, The Guardian, The New York Times, HipHopDX, XXL, Pitchfork, The Daily Dot, Vulture, The Advocate, HotNewHipHop.

Рейтинги 
Журнал XXL назвало две песни альбома («False Prophets» и «Everybody Dies») одними из лучших в жанре хип-хоп по итогам всего 2016 года while also naming it one of the best verses of 2016.. Издание Capital XTRA включило песни «Deja Vu» и «False Prophets» в свой список лучших хип-хоп хитов 2016 года. Издание Rap-Up назвало альбом 18-м лучшим диском 2016 года в своём списке 20 Best Albums of 2016, а журнал XXL включил в список 50 лучших хип-хоп проектов 2016 года (50 Best Hip-Hop Albums of 2016).

Годовые итоговые списки

Коммерческий успех 
В США альбом 4 Your Eyez Only дебютировал на позиции № 1 американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 492,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 363,000 истинных альбомных продаж, без треков и стриминга), став для певца 4-м чарттоппером. Коул стал лишь третьим репером после DMX и Дрейка имевшим на позиции № 1 Billboard 200 все свои первые 4 студийных альбома. В Канаде альбом также дебютировал на позиции № 1 с тиражом 31,000 копий.

Песня «Deja Vu» заняла позицию № 7 в американском чарте Billboard Hot 100 даже без выхода на отдельном сингле, став самым большим успехом Джей Коула. Все 10 песен с альбома 4 Your Eyez Only дебютировали внутри top 40 в чарте Hot 100, после лишь четырёх сольных вхождений в top 40. У коула было 12 одновременных вхождений в Hot 100 сразу в одну неделю.

Список композиций 
Источник:

Примечания
 [a] сопродюсер.
 [b] дополнительный продюсер
 [c] дополнительный программист

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2016 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы Dreamville Records
Альбомы Roc Nation
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом